|}
Die Bahnstrecke Valga–Petschory ist eine estnisch-russische Bahnstrecke. Sie hat die russische Spurbreite von 1520 mm, hat eine Länge von 96,5 km und ist nicht elektrifiziert. Eigentümer und Betreiber der Strecke sind die Unternehmen Eesti Raudtee und Russian Railways.

Geschichte 
Die Strecke wurde als Teil der Bahnstrecke Riga–Pskow zwischen 1886 und 1889 gebaut und am 22. Juli 1889 eröffnet. Ab 1907 verkehrten die Züge von Sankt Petersburg nach Warschau und bis 1998 die Züge von Riga nach Sankt Petersburg über diese Strecke. Heute fahren diese Züge über das lettische Rēzekne direkt nach Russland. Der Personenverkehr wurde 2001 eingestellt.

Betrieb heute 
Heute verkehren auf der Strecke nur noch Güterzüge. Personenverkehr gibt es in Valga und Piusa. Eines der beiden Zugpaare zwischen Tartu und Koidula (siehe Bahnstrecke Tartu–Petschory) wird seit dem Fahrplanwechsel im Mai 2014 bis Piusa verlängert. (Stand August 2014)

Galerie

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Estland
Bahnstrecke in Russland
Internationale Bahnstrecke
Verkehrsbauwerk in der Oblast Pskow
Kreis Valga
Kreis Põlva
Kreis Võru